Palazzo Negri, edificio civile di Castel Goffredo
 Palazzo Negri, edificio civile di Verona
 Palazzo Negri della Torre, edificio civile di Pavia